Céaux ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Céaux im Département Manche
 Céaux-d’Allègre im Département Haute-Loire
 Ceaux-en-Couhé im Département Vienne
 Ceaux-en-Loudun im Département Vienne